Неклю́дов, Серге́й: Неклюдов, Сергей Васильевич (1746—1811) — генерал-лейтенант, правитель Полоцкой и Тамбовской губерний.
 Неклюдов, Сергей Михайлович (1846—1912) — псковский земский деятель, член Государственного совета.
 Неклюдов, Сергей Петрович (1790—1874) — русский мировой судья, тюремный инспектор, действительный статский советник, участник Отечественной войны 1812 года.
 Неклюдов, Сергей Юрьевич (род. 1941) — российский фольклорист и востоковед, профессор.